Jamil – nome proprio di persona arabo maschile

Persone
Jamil – poeta arabo
Jamil – rapper italiano
Jameela Jamil – conduttrice televisiva, attrice, doppiatrice, modella e attivista britannica